Pinedes, boscos de pins, vegeu pineda (bosc)
 Les Pinedes (la Bisbal de Falset), serra entre els municipis de La Bisbal de Falset i de Cabacés (el Priorat)
 Les Pinedes (Aiguafreda)
 Les Pinedes Altes
 Les Pinedes de l'Armengol (Carme)
 Les Pinedes de l'Armengol (la Torre de Claramunt)
 Les Pinedes (Vilaplana)
 Pinedes del Castellet
 Entitats de població:
 Les Pinedes (Tarragona)
 Les Pinedes de Castellnou